Continental Gin Company bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Continental Gin Company (Alabama), NRHP-Nr. 80000691
 Continental Gin Company (Texas), NRHP-Nr. 83003134